Keramos steht für:

 Keramos, Sohn von Dionysos und Ariadne sowie Heros der Töpfer. 

Geographische Orte

 Keramos (griechisch: Κέραμος), antike Stadt in Karien, bei Ören (Milas)
 Keramos (griechisch: Κέραμος), ein griechisches Dorf auf der Insel Chios
 Keramos (griechisch: Κέραμος), ein Dorf in der griechischen Gemeinde Zaros (griechisch: Ζαρός); Bezirk Iraklio, Kreta

Betriebe

  Keramos AG, Wiener Kunst-Keramik und Porzellanmanufaktur AG

Zeitschriften:
 Keramos. Zweimonatsberichte über die Lage der deutschen keramischen Industrie, Zeitschrift des Verbandes Keramischer Gewerke in Deutschland (1922 bis 1939 [?])
 Keramos. Werkzeitschrift der Firma Villeroy & Boch, Werkzeitschrift von Villeroy & Boch (1941 bis 1981)
 Keramos. Zeitschrift der Gesellschaft der Keramikfreunde, Vierteljahresschrift (ab 1958)